Peel kan syfta på:

PEEL – en akronym för Project for Enhancement of Effective Learning
Peel P50 – en trehjulig Microcar

Personer
Arthur Wellesley Peel, 1:e viscount Peel (1829–1912), en brittisk politiker
Frederick Peel (1823–1906), en brittisk politiker och ämbetsman
John Peel (1939–2004), brittisk producent och radioman
John Peel (paleontolog) (1947–), en brittisk paleontolog
Jonathan Peel (1799–1879), en brittisk militär och politiker
Paul Peel (1860–1892), en kanadensisk konstnär

Geografi

Australien 

 Peel (ort i Australien), New South Wales, Bathurst Regional, 
Peel, Western Australia - en region i västra Australien

Isle of Man 

Peel, Isle of Man,

Se även
Peel Castle – ett slott i staden Peel på Isle of Man

Kanada 

 Regional Municipality of Peel, Ontario,

Nya Zeeland 

 Peel Range, bergskedja,

Se även

Peeliter – en politisk partigrupp i England
Peel Session – flera betydelser
Charles Willson Peale
George Peele

Engelska efternamn
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar